Il doppio del torneo di tennis Swedish Pro Tennis Championships 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Roy Emerson e Rod Laver che hanno battuto in finale Nikola Pilić e Allan Stone 6–7, 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Roy Emerson /  Rod Laver (campioni)
 Nikola Pilić /  Allan Stone (finale)
 Robert Lutz /  Stan Smith (primo turno)

 Terry Addison /  Colin Dibley (semifinali)
 Brian Gottfried /  Dick Stockton (primo turno)
 John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Pro Tennis Championships 1973